El Lance puede referirse a:

Lugares 
En España
 El Lance, localidad del municipio de Rubite, en la provincia de Granada.
 El Lance, playa de la localidad homónima.